La FA Cup 1980-1981 è stata la centesima edizione della competizione calcistica più antica del mondo. È stata vinta dal Tottenham Hotspur contro il .

Prima fase

Quinto turno

Fase finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellino

Ripetizione

Tabellino

Collegamenti esterni
 The FA Cup - sito ufficiale

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1980-1981